Hochpoint ist der Name folgender Orte:

 Hochpoint (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hochpoint (Wels), Ortschaft der Stadt Wels, Oberösterreich